Emam-Ali Habibi Goudarzi (1931-), lutteur libre iranien ;
 Hamid Goudarzi (1977-), acteur iranien ;
 Sadegh Goudarzi (1987-), lutteur libre iranien ;